Herb gminy Biała (województwo łódzkie)
 Herb gminy Biała (województwo opolskie)